Верхний Конгазчик (, Конгазчикул де Сус; , Конгазчык юкаркы) — село в Молдавии, в составе автономного территориального образования Гагаузия. Является частью одноимённой коммуны.

География 
В 5,0 км на северо-восток от села берёт своё начало река Карсэу (правый приток реки Ялпуг), которая затем протекает через населённый по направлению с севера на юг.

Ссылки 

Гагаузские поселения